Çanakçı (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Çanakçı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çanakçı